El término Exeter se puede referir a:
 la localidad británica de Exeter, en el condado de Devon;
 la localidad estadounidense de Exeter, en el estado de Rhode Island;
 la localidad estadounidense de Exeter, en el estado de Nueva Hampshire;
 la localidad estadounidense de Exeter, en el estado de California;
 la localidad estadounidense de Exeter, en el estado de Pensilvania;
 la Universidad de Exeter, en Exeter, California;
 dos colleges universitarios:
 el Exeter College de la Universidad de Oxford;
 el Ducado de Exeter, título nobiliario medieval;
 la Academia Phillips Exeter, escuela de secundaria estadounidense; y
 cinco naves de la Royal Navy nombradas '''HMS Exeter.